Vreia é um nome comum a duas freguesias portuguesas do concelho de Vila Pouca de Aguiar:
 Vreia de Bornes
 Vreia de Jales

Desambiguação